Travel Is Dangerous è un EP del gruppo musicale scozzese Mogwai, pubblicato nel 2006.

Tracce 
Travel Is Dangerous – 4:03
Auto Rock (Errors remix) – 4:05
Friend of the Night (Acid Casuals remix) – 5:53
Like Herod (Recorded live at Unit, Tokyo, Japan, 25 January 2006) – 12:30
We're No Here (Recorded live at Unit, Tokyo, Japan, 24 January 2006) – 6:42

Collegamenti esterni